Tenisový turnaj WTA Hansol Korea Open 2009 se konal ve dnech 21. - 27. září v Soulu, hlavním městě Jižní Koreje, venku na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 220 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje 
 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru
WTA Tour 2009
Korea Open
Sport v Jižní Koreji v roce 2009